Jordan Bioco (Malabo, 29 de juny de 1992) és un atleta madrileny d'origen guineà especialitzat en StreetWorkout (en català entrenament de carrer) i cal·listènia. Actualment, resideix a Las Palmas de Gran Canaria on regenta un projecte empresarial anomenat “TeamBioco” amb altres atletes.

Bioco i la cal·listènia 
La cal·listènia va néixer en els suburbis de Nova York, fa uns vint anys, com un esport per a cohesionar i crear germanor entre joves de diferents orígens i cultures.  El 2017 va impulsar des del seu projecte TeamBioco les competicions Ultimates Battles, un referent a escala nacional i internacional del Streetworkout.

Actualment, Jordan ofereix xerrades a col·legis i instituts, per a animar els joves a portar un estil de vida saludable i fomentar els valors que representa la cal·listènia: la constància, la força de voluntat, l'afany de superació i la interculturalitat.

Trajectòria esportiva 
Va començar la seva trajectòria esportiva en la modalitat de Street Workout el 2010, a Leganés, després d'acabar la selectivitat. Aquell estiu havia quedat una tarda per a jugar un partit de futbol amb uns amics, però  es va suspendre, així que un dels seus amics els va animar a anar a un parc a practicar exercicis. Allà, Jordan, es va trobar molta gent fent esport i exercicis desconeguts per a ell. Des de llavors, la curiositat per conèixer aquest esport es va anar fent més gran i es va motivar a millorar i evolucionar en aquest esport, anomenat cal·listènia, al qual practica i es dedica professionalment a l’actualitat.

Els primers anys, fins al 2012, es va dedicar a entrenar d'una manera més descontrolada, bàsicament veient vídeos d'internet i seguint atletes de l’àmbit dels Estats Units, lloc on va néixer la cal·listènia. En aquesta primera etapa es va presentar a diferents competicions nacionals. Els dos següents anys, va anar evolucionant en aquest esport a escala internacional. Va ser una etapa on va perfeccionar nous trucs i moviments. I juntament amb els seus companys del parc, Jordan va establir una manera d'entrenament més controlada per aconseguir un alt nivell per competir en l’àmbit internacional.

L’any 2015 representa un any significatiu per a Jordan, ja que va començar una nova etapa en la seva trajectòria que durarà diversos anys. En aquest període competeix a escala nacional i internacional on demostra el seu potencial i agafa una merescuda popularitat en l’àmbit. Destaca la seva participació en 2015 en la modalitat de freestyle al campionat nacional organitzat per la Asociación Española de Street Workout y Calistenia, entitat que passarà a federació en els anys posteriors com a FESWC (Federación Española de Street y Workout y Calistenia).

En 2017, es va celebrar el campionat autonòmic de Madrid, un classificatori pel campionat nacional, Jordan es va classificar com a representant d’aquesta comunitat autònoma. En aquest esdeveniment va acabar tocat del colze, pel sobreesforç, així i tot va poder competir a la nacional.

La cal·listènia com esport creix i comença a ser reconegut a escala mundial a partir de l’any 2016. El 2017 fa un salt i explota en el món de les xarxes socials. Un fet que afavoreix la construcció de més parcs i augmenta la comunitat d'atletes que es dediquen a practicar-ho. Tot això, fa que molts atletes coneguts s’obrin canals a youtube, on pengen contingut de cal·listènia i fan encara més divulgació d’aquest esport. Jordan també es va crear el seu propi canal amb rutines, exercicis i trucs per a millorar en la disciplina, el seu canal de youtube compta amb 146.000 subscriptors i 125.000 seguidors a Instagram, dues xarxes socials importants que li ha permès arribar a ser un referent en l’àmbit.

També el mitjà televisiu es fa ressò de la disciplina al programa “Got Talent”. Jordan juntament amb un grup d'amics del parc, van decidir apuntar-se al programa de televisió. L’equip va arribar a la semifinal dient-se “The BarBoyz”, ajudant i tornant a donar un nou impuls a aquest esport.

Continuant amb la seva trajectòria personal, Jordan crea el seu grup d’amics, un projecte anomenat Team Bioco amb l’objectiu de gravar vídeos, crear contingut i, el més important pel grup en aquest moment, quedar per a entrenar junts i gaudir d'aquest esport.

També el 2017 organitza la seva primera competició amb el seu grup, les Ultimate Battles, fet que farà ressonar el seu nom, sobretot a escala nacional i internacional. Continuarà la seva participació des de Team Bioco en les Ultimate Battles II i III, del 2018 i 2019. L’aturada per la pandèmia suposa un impacte important pels esportistes i també pel Jordan i el seu equip, que haurà de preparar-se amb molta intensitat per les Ultimates Battles IV del 2022.

Actualment, Jordan comença a interessar-se per una altra modalitat del StreetWorkout, el Streetlifting i es dedica a superar i batre marques personals en aquesta modalitat. També contínua amb el seu canal de youtube i segueix amb els assessoraments en línia des de la seva faceta més empresarial, a més de continuar impulsant aquest esport a través de les xarxes socials i la televisió, recentment al programa “El Hormiguero 3.0” presentat per Pablo Motos.

Fitxa personal 

Enllaços externs

Federación Española de Street Workout y Calistenia - FESWC

JordanBioco (canal youtube)

TeamBioco (programes entrenament cal·listènia)

Thecalisthenicsclub

Asociación española de Streetlifting

Referències 
1  Entrenament de carrer . (Consultat 31 d’octubre de 2022).

2 Entrevista a Jordan Bioco a Deporte TN TelenotíciesMadrid . (Consultat 31 d’octubre de 2022).

3 JordanBioco. Canal youtube (Consultat 28 d’octubre de 2022).

4 iamjordanbioco. Xarxa social d’Instagram (Consultat 30 d’octubre de 2022)

5 Es pot veure Semifinal Got Talent emès el 24 d’abril de 2016. Facebook OESWC

6 Team Bioco A la web del projecte es pot accedir a diferents programes per entrenar cal·listènia de forma segura i efectiva. (Consultat 30 d’octubre de 2022).

7 Per conèixer més sobre streetlifting accedir a Asociación Española de Streetlifting (Consultat 30 d’octubre de 2022)

Guineans
Atletes